Název Březina má v okrese Brno-venkov více obcí:
 Březina (dříve okres Blansko), ORP a pověřená obec Šlapanice
 Březina (dříve okres Tišnov), ORP a pověřená obec Tišnov